Novak Đoković era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Holger Rune con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Carlos Alcaraz (quarti di finale, ritirato)
  Rafael Nadal (secondo turno)
  Casper Ruud (terzo turno)
  Daniil Medvedev (secondo turno)
  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Novak Đoković (finale)
  Andrej Rublëv (terzo turno)
   Félix Auger-Aliassime (semifinale)

  Taylor Fritz (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Jannik Sinner (primo turno)
  Cameron Norrie (secondo turno)
   Matteo Berrettini (ritirato)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Marin Čilić (primo turno)
  Frances Tiafoe (quarti di finale)

Wildcard 

  Richard Gasquet (secondo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)

  Arthur Rinderknech (primo turno) 
  Gilles Simon (terzo turno)

Qualificati 
 
  Corentin Moutet (terzo turno)
  Lorenzo Sonego (primo turno)
  Marc-Andrea Hüsler (secondo turno)
  Oscar Otte (primo turno)

  Quentin Halys (primo turno) 
  Arthur Fils (primo turno) 
  Mikael Ymer (secondo turno)

Lucky loser 

  Fabio Fognini (secondo turno)

Ranking protetto 

  Stan Wawrinka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2022